Санта Рита Уно има више значења:

 Санта Рита Уно, Санта Рита (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Санта Рита Уно (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Рита Уно (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Рита Уно (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику